Waterloo (België), een gemeente in Waals-Brabant
 in 1815 vond er de slag bij Waterloo plaats.
 Wattrelos, in het Noorderdepartement, soms ook Waterlo genoemd
 Waterloo (metrostation)

Hiervan afgeleide namen en begrippen:

Overige:
 Anthonie Waterloo, Nederlands kunstenaar
 Waterloo (lied), het lied waarmee ABBA in 1974 het Eurovisiesongfestival won
 Waterloo (album), het album waarvan dat nummer afkomstig is
 Waterloo (de titel van tal van boeken)
 Waterloo (film) van Dino De Laurentiis uit 1969.
 Royal Waterloo Golf Club
 Waterloo (bier)
 Waterloo (computerspel) 
 Waterloo (schip)